Avoca (plaats in Ierland)
 Avoca (rivier in Ierland)
 Avoca (rivier in Nieuw-Zeeland)
 Avoca (Tasmanië), een plaats in de Australische deelstaat Tasmanië

Plaatsen in de Verenigde Staten:
 Avoca (Arkansas)
 Avoca (Iowa)
 Avoca (Minnesota)
 Avoca (Nebraska)
 Avoca (Pennsylvania)
 Avoca (Wisconsin)